Мао () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Мао Ї — гімнастка, олімпійська медалістка
 Мао Мао — художниця
 Мао Цзедун — голова КНР
 Мао Чжіго — голова уряду Республіки Китай

Китайські прізвища